Гизельдонский район — упразднённая административно-территориальная единица в составе Северо-Осетинской АССР, существовавшая в 1938—1956 годах. Административный центр — село Кобань, позднее — Гизель.

Население 
По данным переписи 1939 года в Гизельдонском районе проживал 7101 чел., в том числе осетины — 87,7 %, русские — 6,0 %, грузины — 3,4 %, украинцы — 1,6 %.

История 
Гизельдонский район был образован 16 февраля 1938 году в составе Северо-Осетинской АССР. Центром района было назначено село Кобань.

По данным 1940 года район включал 8 сельсоветов: Даргавсский, Карцинский, Кобаньский, Майрамадагский, Ново-Санибанский, Старо-Санибанский, Хидякус-Дамакауский и Чми-Ларсский.

7 марта 1944 года юго-восточная часть района была передана в состав Грузинской ССР.

16 августа 1944 года центр района был перенесён из селения Кобань в селение Гизель.

По данным 1945 года район включал 5 сельсоветов: Дзаурикауский, Гизельский, Кобаньский, Майрамадагский и Ново-Санибанский.

В 1956 году Гизельдонский район был упразднён, а его территория передана в Орджоникидзевский район.

СМИ 
В районе издавалась газета «Стахановец»/«Стахановон» на русском и осетинском языках. В 1955 году она была переименована в «Новая жизнь»/«Ног цард».

Примечания 

Упразднённые районы Северной Осетии
Районы, образованные в 1938 году
Районы, упразднённые в 1958 году
Появились в 1938 году в России
XX век в Северной Осетии